Česká volejbalová extraliga žen 2007/08.

Poslední tým soutěže TJ Tatran Střešovice měl sestoupit přímo do 1. volejbalové ligy žen. Vítěz 1. volejbalové ligy žen
Sokol Nusle, si ale nemohl z ekonomických důvodů dovolit vstup do extraligy. Proto Sokol Nusle postoupil 
právo účasti sestupujícímu týmu a TJ Tatran Střešovice v extralize zůstal.

Tabulka po základní části

Vyřazovací boje

Čtvrtfinále 
(na tři vítězství) 

VK Prostějov - 3:0 - PVK Přerov Precheza 
12. 3. Prostějov - Přerov 3:0 (13, 22, 18)
15. 3. Přerov - Prostějov 2:3 (22, -12, -18, 27, -11)
20. 3. Prostějov - Přerov 3:0 (21, 21, 17)

VK KP Brno – 3:0 - TJ Sokol Frýdek-Místek
12. 3. Brno - Frýdek-Místek 3:0 (16, 20, 12)
15. 3. Frýdek-Místek - Brno 0:3 (-16, -20, -21)
19. 3. Brno - Frýdek-Místek 3:0 (13, 23, 15)

PVK Olymp Praha – 3:0 - SK Slavia Praha 
12. 3. Olymp - Slavia 3:1 (-20, 23, 18, 21)
15. 3. Slavia - Olymp 0:3 (-20, -17, -22)
19. 3. Olymp - Slavia 3:1 (-21, 19, 21, 23)

TJ Mittal Ostrava – 1:3 - SK UP Olomouc 
12. 3. Ostrava - Olomouc 1:3 (19, -21, -20, -21)
15. 3. Olomouc - Ostrava 3:1 (23, 23, -15, 23)
19. 3. Ostrava - Olomouc 3:2 (-19, 17, 18, -23, 4)
22. 3. Olomouc - Ostrava 3:0 (22, 20, 16)

Semifinále 
(na tři vítězství) 

VK Prostějov - 1:3 - SK UP Olomouc 
29. 3. Prostějov - Olomouc 1:3 (-26, -22, 20, -30)
2. 4. Olomouc - Prostějov 3:2 (-23, 8, -24, 16, 25)
5. 4. Prostějov - Olomouc 3:0 (21, 20, 16)
9. 4. Olomouc - Prostějov 3:2 (-12, 19, -20, 22, 16)

VK KP Brno – 1:3 - PVK Olymp Praha 
29. 3. Brno - Olymp 3:1 (25, -17, 15, 20)
2. 4. Olymp - Brno 3:1 (20, -23, 16, 16)
7. 4. Brno - Olymp 2:3 (21, -23, -22, 23, -8)
10. 4. Olymp - Brno 3:0 (23, 20, 21)

O 3. místo 
(na tři vítězství) 

VK Prostějov - 1:3 - VK KP Brno 
19. 4. Prostějov - Brno 0:3 (-25, -23, -16)
23. 4. Brno - Prostějov 0:3 (-20, -23, -19)
26. 4. Prostějov - Brno 2:3 (-21, -22, 19, 14, -13)
30. 4. Brno - Prostějov 3:2 (-16, -18, 19, -22, 12)

Finále 
(na tři vítězství) 

PVK Olymp Praha - 3:0 - SK UP Olomouc 
19. 4. Olymp - Olomouc  3:0 (24, 22, 21)
23. 4. UP Olomouc - Olymp Praha 2:3 (-19, 18, 27, -20, -7)
26. 4. Olymp - Olomouc 3:0 (14, 19, 26)

Konečná tabulka 
Konečná tabulka po vyřazovacích bojích

Hráčky mistrovského Olympu Praha 
mistryně extraligy 2007/08

Ternér: Stanislav Mitáč

Reference

Externí odkazy 
1
http://www.cvf.cz   (oficiální stránky volejbalového svazu)
http://volejbal.idnes.cz/vol_zeny.asp?y=vol_zeny/playoff0708.htm
https://web.archive.org/web/20080504193057/http://www.pvk-olymp.cz/index.html (stránky Olympu Praha)

Česká volejbalová extraliga žen
Volejbal v roce 2007
Volejbal v roce 2008